Dieser Artikel behandelt die südafrikanische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2019 in Frankreich. Südafrika nahm zum ersten Mal an der Endrunde teil und qualifizierte sich als Finalist des Afrika-Cup der Frauen 2018. Die Südafrikanerinnen konnten zwar in ihrem ersten Spiel in Führung gehen, diese aber nicht verteidigen und schieden nach drei Niederlagen als erste Mannschaft aus.

Qualifikation 

Für den Afrika-Cup, der wie in den Vorjahren als Qualifikation für die WM-Endrunde diente, musste sich Südafrika in zwei Spielen im Juni 2018 in der zweiten Qualifikationsrunde gegen Lesotho qualifizieren, die mit 1:0 und 6:0 gewonnen wurden.

Im September 2018 gewannen die Südafrikanerinnen dann die 2018 COSAFA Women's Championship durch einen 2:1-Finalsieg gegen Gastteilnehmer Kamerun.

Für das Turnier in Ghana nominierte Nationaltrainerin Desiree Ellis 21 Spielerinnen, darunter zwei Spielerinnen (Tiisetso Makhubela und Amanda Mthandi), die erst kurz vor dem Turnier bei einem Testspiel gegen Ghana ihr erstes Länderspiel gemacht hatten. Vier Spielerinnen hatten dagegen bereits mehr als 100 Länderspiele.

Die südafrikanische Mannschaft traf im ersten Spiel auf Rekordmeister Nigeria und gewann mit 1:0. Das Tor erzielte die in der 57. Minute eingewechselte Thembi Kgatlana in der 85. Minute, die mit insgesamt fünf Toren auch beste Torschützin des Turniers wurde. Im zweiten Spiel gegen Äquatorialguinea wurde mit 7:1 gewonnen – für Äquatorialguinea war es  die höchste Länderspielniederlage. Durch ein 1:1 im letzten Gruppenspiel gegen Sambia, bei dem Kgatlana das Tor für Südafrika bereits in der achten Minute erzielte, wurde Südafrika Gruppensieger und traf im Halbfinale auf Mali, das erstmals das Halbfinale erreicht und dabei Turniergastgeber Ghana ausgeschaltet hatte. Mit 2:0 setzte sich auch hier Südafrika durch und qualifizierte sich damit erstmals für eine WM-Endrunde. Das anschließende Finale gegen Nigeria wurde nach torlosen 120 Minuten im Elfmeterschießen verloren.

Während des Turniers und der zwei Qualifikationsspiele wurden 22 Spielerinnen eingesetzt, von denen aber nur Bambanani Mbane, Lebohang Ramalepe, Jermaine Seoposenwe, Leandra Smeda und Nothando Vilakazi alle sieben Spiele mitmachte. Afrikas Rekordnationalspielerin und Kapitänin Janine van Wyk kam nur in den fünf Spielen beim Afrika-Cup zum Einsatz, da sie während der Qualifikationsspiele noch für Houston Dash in der  NWSL spielte. Sie wurde in den beiden Qualifikationsspielen von Vize-Kapitänin Refiloe Jane vertreten, die bei insgesamt sechs Einsätzen nur im Finale gegen Nigeria nicht eingesetzt werden konnte, da sie vorzeitig zu ihrem Verein Canberra United nach Australien abreisen musste.

Insgesamt erzielten die Südafrikanerinnen in den sieben Spielen 18 Tore. Die meisten Tore erzielte Thembi Kgatlana (5, alle als beste Torschützin des Afrika-Cups), Jermaine Seoposenwe (3, davon 2 in der Qualifikation) sowie Leandra Smeda und die für den Afrika-Cup nicht nominierte Chantell Esau (beide je 2 in der Qualifikation). Insgesamt trafen zehn südafrikanische Spielerinnen in den sieben Spielen.

Qualifikation

Gruppenspiele

Halbfinale

Finale

Vorbereitung 
Am 17. Januar 2019 gewannen die Südafrikanerinnen ein Trainingsspiel über 3×30 Minutenhinter verschlossenen Türen gegen Schweden mit 4:0. Am 19. Januar verloren sie in Kapstadt gegen Europameister Niederlande mit 1:2 und am 22. Januar kamen sie gegen Schweden zu einem torlosen Remis. Ende Februar/Anfang März 2019 nahm Südafrika wieder am Zypern-Cup teil und kam dort im ersten Spiel gegen Finnland zu einem 2:2, wobei Refiloe Jane ihr 100. Länderspiel machte. Die folgenden Spiele gegen Nordkorea und Tschechien wurden mit 1:4 bzw. 1:2 verloren. Als bester Gruppenvierter traf Südafrika auf den schlechtesten Gruppendritten und damit wieder auf Finnland. Diesmal konnten die Finninnen gewinnen und durch die 0:3-Niederlage beendete Südafrika das Turner als Zehnter. Am 7. April spielten die Südafrikanerinnen in Durban 1:1 gegen Jamaika, das sich auch erstmals für die WM qualifiziert hat. Am 12. Mai trafen sie in Santa Clara auf Weltmeister USA und verloren mit 0:3. Am 2. Juni trafen sie in Amiens erstmals auf Norwegen und verloren mit 2:7.

Kader 
Am 17. Mai wurde der erste südafrikanische WM-Kader der Frauen benannt.

Auslosung 

Für die am 8. Dezember 2018 stattgefundene Auslosung der WM-Gruppen war Südafrika wie die beiden anderen afrikanischen Mannschaften aufgrund der Platzierung in der FIFA-Weltrangliste vom 7. Dezember 2018 Topf 4 zugeteilt. Die Mannschaft konnte somit Weltmeister USA, Gastgeber Frankreich oder Deutschland zugelost werden. Letztlich ergab die Auslosung ein erstes Aufeinandertreffen mit Deutschland und Spanien sowie das fünfte Spiel  gegen die Volksrepublik China. Die ersten vier Begegnungen mit den Asiatinnen wurden alle verloren, darunter ein 0:13 im September 2003 – die höchste Niederlage einer afrikanischen gegen eine asiatische Mannschaft. Das letzte Spiel in der Vorrunde der Olympischen Spiele 2016 wurde dagegen nur mit 0:2 verloren. Gegen Deutschland gab es bisher nur ein Spiel der Juniorinnen, das bei der U-17-WM 2010 mit 1:10 verloren wurde. Dabei kamen von den aktuellen deutschen A-Nationalspielerinnen Melanie Leupolz und Lena Petermann (je 2 Tore) sowie Kristin Demann und Lina Magull und bei den Südafrikanerinnen die aktuelle Torhüterin der A-Nationalmannschaft Kaylin Swart sowie Jermaine Seoposenwe (1 Tor) zum Einsatz.

Einzelnachweise 

Südafrikanische Fußballnationalmannschaft
Südafrika
2019